Турнир в группе B в рамках 64-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Польше.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2000
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000

Ссылки 

 hockeyarchives.info/ 

1